|-
|9251 Harch||4896 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,183|| align=right|2,60|| align=right|5,468||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9252 Goddard||9058 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,171|| align=right|3,20|| align=right|5,436||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9253 Oberth||1171 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,183|| align=right|7,28|| align=right|3,706||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9254 Shunkai||2151 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,364|| align=right|0,188|| align=right|6,06|| align=right|3,634||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9255 Inoutadataka||3174 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,387|| align=right|0,073|| align=right|9,60|| align=right|3,688||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9256 Tsukamoto||1324 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,361|| align=right|0,130|| align=right|4,92|| align=right|3,626||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9257 Kunisuke||1552 T-2|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,081|| align=right|9,84|| align=right|5,182||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9258 Johnpauljones||2137 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,150|| align=right|0,115|| align=right|1,49|| align=right|3,151||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9259 Janvanparadijs||2189 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,120|| align=right|1,15|| align=right|4,235||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9260 Edwardolson||1953 TA1|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,231|| align=right|5,10|| align=right|3,466||MBA||8. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|9261 Peggythomson||1953 TD1|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,165|| align=right|4,55|| align=right|3,458||MBA||8. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|9262 Bordovitsyna||1973 RF|| align=right|13,0|| align=right|2,585|| align=right|0,141|| align=right|15,84|| align=right|4,155||MBA||6. september 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|9263 Khariton||1976 SX5|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,188|| align=right|2,13|| align=right|5,561||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(9264)||1978 OQ|| align=right|13,3|| align=right|2,890|| align=right|0,199|| align=right|6,07|| align=right|4,913||MBA||28. julij 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|9265 Ekman||1978 RC9|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,166|| align=right|4,02|| align=right|3,326||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|9266 Holger||1978 RD10|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,110|| align=right|2,09|| align=right|5,026||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|9267 Lokrume||1978 RL10|| align=right|14,2|| align=right|2,927|| align=right|0,102|| align=right|2,93|| align=right|5,007||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9268)||1978 VZ2|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,085|| align=right|1,67|| align=right|4,115||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9269)||1978 VW6|| align=right|14,5|| align=right|2,568|| align=right|0,152|| align=right|13,14|| align=right|4,114||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9270)||1978 VO8|| align=right|13,1|| align=right|3,059|| align=right|0,136|| align=right|2,52|| align=right|5,350||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9271)||1978 VT8|| align=right|13,4|| align=right|3,001|| align=right|0,019|| align=right|4,79|| align=right|5,198||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(9272)||1979 KQ|| align=right|14,0|| align=right|2,682|| align=right|0,118|| align=right|5,20|| align=right|4,391||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|9273 Schloerb||1979 QW3|| align=right|14,7|| align=right|2,427|| align=right|0,157|| align=right|00,92|| align=right|3,780||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|9274 Amylovell||1980 FF3|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,160|| align=right|6,82|| align=right|4,264||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|9275 Persson||1980 FS3|| align=right|13,6|| align=right|3,048|| align=right|0,091|| align=right|9,21|| align=right|5,319||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(9276)||1980 RB8|| align=right|13,8|| align=right|2,349|| align=right|0,075|| align=right|5,28|| align=right|3,600||MBA||13. september 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|9277 Togashi||1980 TT3|| align=right|14,4|| align=right|2,360|| align=right|0,121|| align=right|7,11|| align=right|3,625||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(9278)||1981 EM1|| align=right|13,0|| align=right|3,169|| align=right|0,156|| align=right|2,35|| align=right|5,640||MBA||7. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(9279)||1981 EY12|| align=right|14,2|| align=right|2,452|| align=right|0,190|| align=right|8,30|| align=right|3,839||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9280)||1981 EQ14|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,166|| align=right|7,36|| align=right|3,873||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9281)||1981 EJ15|| align=right|14,9|| align=right|2,449|| align=right|0,172|| align=right|2,21|| align=right|3,833||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9282)||1981 EP16|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,178|| align=right|3,99|| align=right|3,201||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9283)||1981 EY17|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,160|| align=right|2,23|| align=right|3,844||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9284)||1981 ED24|| align=right|14,4|| align=right|2,941|| align=right|0,025|| align=right|9,42|| align=right|5,042||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9285)||1981 EL24|| align=right|13,3|| align=right|2,912|| align=right|0,059|| align=right|1,14|| align=right|4,969||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9286)||1981 ED35|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,214|| align=right|1,60|| align=right|3,815||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9287)||1981 ER43|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,096|| align=right|00,93|| align=right|4,981||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9288)||1981 EV46|| align=right|16,2|| align=right|2,181|| align=right|0,198|| align=right|1,24|| align=right|3,220||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(9289)||1981 QR3|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,156|| align=right|13,51|| align=right|4,194||MBA||26. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9290)||1981 TT|| align=right|14,6|| align=right|2,257|| align=right|0,196|| align=right|4,25|| align=right|3,390||MBA||6. oktober 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|9291 Alanburdick||1982 QO|| align=right|13,4|| align=right|3,059|| align=right|0,108|| align=right|10,11|| align=right|5,350||MBA||17. avgust 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(9292)||1982 UE2|| align=right|14,9|| align=right|2,196|| align=right|0,286|| align=right|4,35|| align=right|3,254||MBA||16. oktober 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|9293 Kamogata||1982 XQ1|| align=right|12,8|| align=right|3,202|| align=right|0,111|| align=right|1,74|| align=right|5,728||MBA||13. december 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(9294)||1983 EV|| align=right|13,1|| align=right|2,727|| align=right|0,110|| align=right|3,63|| align=right|4,503||MBA||10. marec 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|9295 Donaldyoung||1983 RT1|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,140|| align=right|6,28|| align=right|3,695||MBA||2. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9296)||1983 RB2|| align=right|13,8|| align=right|2,411|| align=right|0,121|| align=right|13,41|| align=right|3,743||MBA||5. september 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|9297 Marchuk||1984 MP|| align=right|12,3|| align=right|2,686|| align=right|0,154|| align=right|12,74|| align=right|4,401||MBA||25. junij 1984||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|9298 Geake||1985 JM|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,300|| align=right|12,11|| align=right|4,126||MBA||15. maj 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9299 Vinceteri||1985 JG2|| align=right|13,3|| align=right|2,540|| align=right|0,158|| align=right|4,87|| align=right|4,047||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|9300 Johannes||1985 PS|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,359|| align=right|7,50|| align=right|4,349||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(9301)||1985 RB4|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,222|| align=right|1,46|| align=right|3,327||MBA||10. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9302)||1985 TB3|| align=right|14,7|| align=right|2,197|| align=right|0,151|| align=right|3,88|| align=right|3,256||MBA||12. oktober 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(9303)||1986 QH3|| align=right|14,1|| align=right|2,516|| align=right|0,100|| align=right|6,10|| align=right|3,990||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9304)||1986 RA5|| align=right|13,8|| align=right|2,527|| align=right|0,215|| align=right|6,45|| align=right|4,017||MBA||1. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|9305 Hazard||1986 TR1|| align=right|14,6|| align=right|2,165|| align=right|0,175|| align=right|3,71|| align=right|3,185||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9306 Pittosporum||1987 CG|| align=right|12,4|| align=right|2,876|| align=right|0,025|| align=right|1,56|| align=right|4,877||MBA||2. februar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|9307 Regiomontanus||1987 QS|| align=right|14,0|| align=right|2,347|| align=right|0,144|| align=right|6,58|| align=right|3,595||MBA||21. avgust 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9308 Randyrose||1987 SD4|| align=right|14,2|| align=right|2,389|| align=right|0,219|| align=right|7,39|| align=right|3,693||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|9309 Platanus||1987 SS9|| align=right|13,3|| align=right|3,174|| align=right|0,190|| align=right|2,63|| align=right|5,654||MBA||20. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(9310)||1987 SV12|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,217|| align=right|2,50|| align=right|5,545||MBA||18. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9311)||1987 UV1|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|1,84|| align=right|3,750||MBA||25. oktober 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9312)||1987 VE2|| align=right|12,9|| align=right|2,809|| align=right|0,113|| align=right|8,04|| align=right|4,706||MBA||15. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9313 Protea||1988 CH3|| align=right|13,7|| align=right|2,636|| align=right|0,154|| align=right|13,00|| align=right|4,279||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9314)||1988 DJ1|| align=right|13,7|| align=right|2,465|| align=right|0,191|| align=right|5,36|| align=right|3,870||MBA||19. februar 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|9315 Weigel||1988 PP2|| align=right|14,3|| align=right|2,384|| align=right|0,171|| align=right|2,48|| align=right|3,680||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9316 Rhamnus||1988 PX2|| align=right|12,9|| align=right|3,002|| align=right|0,076|| align=right|10,57|| align=right|5,202||MBA||12. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(9317)||1988 RO4|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,122|| align=right|11,07|| align=right|5,191||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9318)||1988 RG9|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,125|| align=right|3,07|| align=right|3,316||MBA||6. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9319)||1988 RV11|| align=right|15,5|| align=right|2,247|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,368||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(9320)||1988 VN3|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,129|| align=right|4,87|| align=right|3,458||MBA||11. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(9321)||1989 AK|| align=right|12,8|| align=right|3,103|| align=right|0,267|| align=right|4,35|| align=right|5,465||MBA||5. januar 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|9322 Lindenau||1989 AC7|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,175|| align=right|1,99|| align=right|5,611||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|9323 Hirohisasato||1989 CV1|| align=right|14,5|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|5,51|| align=right|3,656||MBA||11. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(9324)||1989 CH4|| align=right|13,7|| align=right|2,416|| align=right|0,154|| align=right|2,05|| align=right|3,754||MBA||7. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9325)||1989 GG4|| align=right|13,7|| align=right|2,429|| align=right|0,066|| align=right|5,89|| align=right|3,786||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|9326 Ruta||1989 SP2|| align=right|13,9|| align=right|2,790|| align=right|0,047|| align=right|5,26|| align=right|4,660||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|9327 Duerbeck||1989 SW2|| align=right|12,9|| align=right|2,871|| align=right|0,152|| align=right|5,75|| align=right|4,865||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9328)||1990 DL3|| align=right|13,5|| align=right|2,345|| align=right|0,194|| align=right|7,11|| align=right|3,591||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|9329 Nikolaimedtner||1990 EO|| align=right|14,1|| align=right|2,290|| align=right|0,092|| align=right|5,99|| align=right|3,465||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9330)||1990 EF7|| align=right|12,7|| align=right|3,211|| align=right|0,129|| align=right|2,04|| align=right|5,753||MBA||3. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|9331 Fannyhensel||1990 QM9|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,058|| align=right|4,44|| align=right|4,551||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9332)||1990 SB1|| align=right|13,2|| align=right|2,580|| align=right|0,111|| align=right|12,70|| align=right|4,144||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9333 Hiraimasa||1990 TK3|| align=right|12,9|| align=right|2,583|| align=right|0,175|| align=right|17,12|| align=right|4,151||MBA||15. oktober 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9334 Moesta||1990 UU3|| align=right|13,6|| align=right|2,634|| align=right|0,172|| align=right|11,91|| align=right|4,273||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9335)||1991 AA1|| align=right|13,2|| align=right|2,763|| align=right|0,092|| align=right|4,82|| align=right|4,591||MBA||10. januar 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|9336 Altenburg||1991 AY2|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,102|| align=right|00,75|| align=right|3,355||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9337)||1991 FO1|| align=right|13,2|| align=right|2,862|| align=right|0,060|| align=right|1,54|| align=right|4,841||MBA||17. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(9338)||1991 FL4|| align=right|12,5|| align=right|3,122|| align=right|0,198|| align=right|13,73|| align=right|5,514||MBA||25. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|9339 Kimnovak||1991 GT5|| align=right|13,6|| align=right|3,170|| align=right|0,127|| align=right|00,86|| align=right|5,643||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9340 Williamholden||1991 LW1|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,142|| align=right|2,27|| align=right|5,752||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9341 Gracekelly||1991 PH2|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,089|| align=right|1,34|| align=right|4,076||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|9342 Carygrant||1991 PJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,174|| align=right|5,50|| align=right|3,461||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9343)||1991 PO11|| align=right|14,2|| align=right|2,334|| align=right|0,123|| align=right|6,37|| align=right|3,565||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9344 Klopstock||1991 RB4|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,088|| align=right|5,03|| align=right|3,636||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9345)||1991 RA10|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,067|| align=right|5,41|| align=right|3,572||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9346 Fernandel||1991 RN11|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,175|| align=right|3,21|| align=right|3,789||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9347)||1991 RY21|| align=right|13,6|| align=right|2,412|| align=right|0,156|| align=right|3,32|| align=right|3,744||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(9348)||1991 RH25|| align=right|14,3|| align=right|2,301|| align=right|0,166|| align=right|7,10|| align=right|3,491||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|9349 Lucas||1991 SX|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,191|| align=right|6,69|| align=right|3,491||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9350 Waseda||1991 TH2|| align=right|14,3|| align=right|2,374|| align=right|0,224|| align=right|2,61|| align=right|3,658||MBA||13. oktober 1991||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|9351 Neumayer||1991 TH6|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,142|| align=right|2,83|| align=right|3,620||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(9352)||1991 UB4|| align=right|12,9|| align=right|2,652|| align=right|0,124|| align=right|3,74|| align=right|4,317||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9353)||1991 VM4|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,184|| align=right|2,99|| align=right|3,677||MBA||9. november 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(9354)||1991 VF7|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,033|| align=right|5,48|| align=right|3,762||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9355)||1991 XO2|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,209|| align=right|4,42|| align=right|3,630||MBA||5. december 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9356 Elineke||1991 YV|| align=right|12,9|| align=right|2,618|| align=right|0,099|| align=right|13,98|| align=right|4,236||MBA||30. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|9357 Venezuela||1992 AT3|| align=right|13,4|| align=right|2,898|| align=right|0,082|| align=right|1,00|| align=right|4,932||MBA||11. januar 1992||Merida||O. A. Naranjo
|-
|9358 Faro||1992 DN7|| align=right|13,5|| align=right|2,647|| align=right|0,089|| align=right|3,31|| align=right|4,307||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|9359 Fleringe||1992 ED11|| align=right|13,6|| align=right|2,620|| align=right|0,081|| align=right|8,51|| align=right|4,240||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9360)||1992 EV13|| align=right|12,9|| align=right|2,975|| align=right|0,029|| align=right|00,98|| align=right|5,130||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(9361)||1992 EM18|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,094|| align=right|6,19|| align=right|4,278||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|9362 Miyajima||1992 FE1|| align=right|12,8|| align=right|2,681|| align=right|0,127|| align=right|5,11|| align=right|4,389||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(9363)||1992 GR|| align=right|12,8|| align=right|2,648|| align=right|0,134|| align=right|13,93|| align=right|4,309||MBA||3. april 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9364 Clusius||1992 HZ3|| align=right|13,2|| align=right|2,785|| align=right|0,080|| align=right|2,71|| align=right|4,646||MBA||23. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|9365 Chinesewilson||1992 RU3|| align=right|14,7|| align=right|2,270|| align=right|0,078|| align=right|4,02|| align=right|3,420||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9366)||1992 WR1|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,205|| align=right|7,73|| align=right|3,396||MBA||17. november 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(9367)||1993 BO3|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,144|| align=right|4,60|| align=right|3,429||MBA||30. januar 1993||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|9368 Esashi||1993 BS3|| align=right|13,7|| align=right|2,311|| align=right|0,117|| align=right|6,85|| align=right|3,512||MBA||26. januar 1993||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(9369)||1993 DB1|| align=right|13,6|| align=right|2,329|| align=right|0,151|| align=right|00,23|| align=right|3,554||MBA||20. februar 1993||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(9370)||1993 FC22|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,137|| align=right|1,48|| align=right|3,790||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(9371)||1993 FV31|| align=right|14,0|| align=right|2,433|| align=right|0,042|| align=right|3,32|| align=right|3,795||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9372 Vamlingbo||1993 FK37|| align=right|13,8|| align=right|2,883|| align=right|0,083|| align=right|2,56|| align=right|4,893||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9373 Hamra||1993 FY43|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,132|| align=right|2,39|| align=right|4,188||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9374 Sundre||1993 FJ46|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,189|| align=right|1,02|| align=right|3,502||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|9375 Omodaka||1993 HK|| align=right|13,8|| align=right|2,414|| align=right|0,128|| align=right|3,48|| align=right|3,749||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9376 Thionville||1993 OU7|| align=right|13,6|| align=right|2,705|| align=right|0,043|| align=right|2,02|| align=right|4,448||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9377 Metz||1993 PJ7|| align=right|13,6|| align=right|3,013|| align=right|0,048|| align=right|2,19|| align=right|5,229||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9378 Nancy-Lorraine||1993 QF3|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,118|| align=right|2,07|| align=right|5,659||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9379 Dijon||1993 QH3|| align=right|13,3|| align=right|2,845|| align=right|0,083|| align=right|00,92|| align=right|4,798||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9380 Macon||1993 QZ5|| align=right|13,6|| align=right|2,868|| align=right|0,027|| align=right|2,11|| align=right|4,856||MBA||17. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|9381 Lyon||1993 RT19|| align=right|13,1|| align=right|3,001|| align=right|0,056|| align=right|1,15|| align=right|5,198||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|9382 Mihonoseki||1993 TK11|| align=right|14,8|| align=right|2,163|| align=right|0,144|| align=right|3,76|| align=right|3,180||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|9383 Montelimar||1993 TP15|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,165|| align=right|2,22|| align=right|5,324||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9384 Aransio||1993 TP26|| align=right|13,1|| align=right|3,155|| align=right|0,103|| align=right|3,32|| align=right|5,604||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9385 Avignon||1993 TJ30|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,248|| align=right|14,46|| align=right|5,601||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|9386 Hitomi||1993 XD1|| align=right|13,4|| align=right|3,179|| align=right|0,239|| align=right|1,42|| align=right|5,668||MBA||5. december 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|9387 Tweedledee||1994 CA|| align=right|14,0|| align=right|1,940|| align=right|0,090|| align=right|21,66|| align=right|2,701||MBA||2. februar 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(9388)||1994 EH2|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,192|| align=right|4,75|| align=right|3,371||MBA||10. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9389 Condillac||1994 ET6|| align=right|14,7|| align=right|2,244|| align=right|0,117|| align=right|4,96|| align=right|3,360||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(9390)||1994 NJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,367|| align=right|0,217|| align=right|1,51|| align=right|3,641||MBA||12. julij 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9391)||1994 PH1|| align=right|14,0|| align=right|2,739|| align=right|0,315|| align=right|12,01|| align=right|4,531||MBA||14. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|9392 Cavaillon||1994 PK7|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,127|| align=right|6,48|| align=right|3,819||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9393 Apta||1994 PT14|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,104|| align=right|4,39|| align=right|4,206||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9394 Manosque||1994 PV16|| align=right|13,7|| align=right|2,719|| align=right|0,056|| align=right|3,18|| align=right|4,482||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|9395 Saint Michel||1994 PC39|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,105|| align=right|2,34|| align=right|4,198||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9396)||1994 QT|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,168|| align=right|1,91|| align=right|5,431||MBA||17. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9397 Lombardi||1994 RJ|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,149|| align=right|3,17|| align=right|4,003||MBA||6. september 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|9398 Bidelman||1994 SH3|| align=right|13,9|| align=right|3,338|| align=right|0,146|| align=right|1,24|| align=right|6,099||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9399 Pesch||1994 ST12|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,155|| align=right|3,77|| align=right|4,179||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9400)||1994 TW1|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,578|| align=right|36,03|| align=right|4,171||AMR||9. oktober 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(9401)||1994 TS3|| align=right|12,9|| align=right|2,681|| align=right|0,204|| align=right|14,27|| align=right|4,388||MBA||13. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(9402)||1994 UN1|| align=right|12,3|| align=right|3,354|| align=right|0,114|| align=right|9,95|| align=right|6,141||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9403 Sanduleak||1994 UJ11|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,095|| align=right|4,29|| align=right|4,407||MBA||31. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9404)||1994 UQ11|| align=right|13,3|| align=right|2,748|| align=right|0,091|| align=right|4,99|| align=right|4,555||MBA||26. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(9405)||1994 WQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,874|| align=right|0,066|| align=right|2,74|| align=right|4,871||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9406)||1994 WG2|| align=right|13,0|| align=right|2,726|| align=right|0,070|| align=right|5,89|| align=right|4,501||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9407 Kimuranaoto||1994 WS3|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,255|| align=right|5,22|| align=right|4,344||MBA||28. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(9408)||1995 BC|| align=right|13,4|| align=right|2,949|| align=right|0,110|| align=right|3,15|| align=right|5,063||MBA||20. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9409 Kanpuzan||1995 BG1|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,213|| align=right|1,75|| align=right|5,511||MBA||25. januar 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(9410)||1995 BJ1|| align=right|12,4|| align=right|3,226|| align=right|0,128|| align=right|2,30|| align=right|5,794||MBA||26. januar 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(9411)||1995 CF|| align=right|13,0|| align=right|3,191|| align=right|0,152|| align=right|6,36|| align=right|5,700||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9412)||1995 GZ8|| align=right|14,0|| align=right|2,383|| align=right|0,076|| align=right|4,36|| align=right|3,679||MBA||4. april 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|9413 Eichendorff||1995 SQ54|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,191|| align=right|4,10|| align=right|3,589||MBA||21. september 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(9414)||1995 UV4|| align=right|12,5|| align=right|2,423|| align=right|0,138|| align=right|12,20|| align=right|3,770||MBA||25. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9415)||1995 VE|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,071|| align=right|3,09|| align=right|3,265||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9416)||1995 WS|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,170|| align=right|3,87|| align=right|3,478||MBA||17. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9417)||1995 WU|| align=right|13,7|| align=right|2,376|| align=right|0,219|| align=right|5,69|| align=right|3,662||MBA||17. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9418)||1995 WX5|| align=right|16,1|| align=right|2,190|| align=right|0,204|| align=right|00,90|| align=right|3,239||MBA||18. november 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(9419)||1995 XS|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,141|| align=right|4,48|| align=right|3,355||MBA||12. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9420 Dewar||1995 XP4|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,090|| align=right|4,78|| align=right|3,421||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9421 Violilla||1995 YM2|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,131|| align=right|4,10|| align=right|3,669||MBA||24. december 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(9422)||1996 AO2|| align=right|14,2|| align=right|2,461|| align=right|0,158|| align=right|1,45|| align=right|3,860||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9423 Abt||1996 AT7|| align=right|12,2|| align=right|2,695|| align=right|0,101|| align=right|8,84|| align=right|4,423||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9424)||1996 BN|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,177|| align=right|2,46|| align=right|3,703||MBA||16. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9425 Marconcini||1996 CM7|| align=right|13,9|| align=right|2,321|| align=right|0,227|| align=right|9,23|| align=right|3,535||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|9426 Aliante||1996 CO7|| align=right|13,4|| align=right|2,865|| align=right|0,070|| align=right|2,96|| align=right|4,847||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|9427 Righini||1996 CV7|| align=right|13,2|| align=right|2,996|| align=right|0,096|| align=right|10,93|| align=right|5,186||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|9428 Angelalouise||1996 DW2|| align=right|13,1|| align=right|2,712|| align=right|0,183|| align=right|17,58|| align=right|4,465||MBA||26. februar 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|9429 Porec||1996 EW1|| align=right|13,3|| align=right|3,024|| align=right|0,083|| align=right|1,56|| align=right|5,258||MBA||14. marec 1996||Visnjan||Visnjan
|-
|9430 Erichthonios||1996 HU10|| align=right|10,5|| align=right|5,289|| align=right|0,053|| align=right|1,01|| align=right|12,17||JUT||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9431)||1996 PS1|| align=right|10,5|| align=right|5,147|| align=right|0,085|| align=right|21,32|| align=right|11,68||JUT||12. avgust 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(9432)||1997 CQ|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,034|| align=right|7,17|| align=right|3,617||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9433)||1997 CF3|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,092|| align=right|5,62|| align=right|3,627||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(9434)||1997 CJ20|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,142|| align=right|2,73|| align=right|3,427||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9435)||1997 CK20|| align=right|14,7|| align=right|2,165|| align=right|0,072|| align=right|4,13|| align=right|3,186||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9436)||1997 EB|| align=right|13,6|| align=right|2,449|| align=right|0,148|| align=right|3,61|| align=right|3,831||MBA||1. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9437)||1997 EA3|| align=right|14,1|| align=right|2,270|| align=right|0,018|| align=right|5,48|| align=right|3,420||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|9438 Satie||1997 EE16|| align=right|16,3|| align=right|2,232|| align=right|0,199|| align=right|3,85|| align=right|3,335||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(9439)||1997 EB42|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,118|| align=right|2,21|| align=right|3,431||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9440)||1997 FZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,390|| align=right|0,144|| align=right|00,32|| align=right|3,695||MBA||29. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9441)||1997 GN8|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,154|| align=right|5,17|| align=right|5,680||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9442)||1997 GQ27|| align=right|13,1|| align=right|2,596|| align=right|0,188|| align=right|14,12|| align=right|4,181||MBA||2. april 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(9443)||1997 HR9|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,152|| align=right|1,77|| align=right|3,784||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9444)||1997 JA|| align=right|12,9|| align=right|3,142|| align=right|0,087|| align=right|2,31|| align=right|5,567||MBA||1. maj 1997||Kleť||Klet
|-
|9445 Charpentier||1997 JA8|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,135|| align=right|2,08|| align=right|3,578||MBA||8. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|9446 Cicero||1997 JT11|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,127|| align=right|1,49|| align=right|5,643||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|9447 Julesbordet||1997 JJ18|| align=right|13,3|| align=right|2,754|| align=right|0,146|| align=right|9,88|| align=right|4,569||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|9448 Donaldavies||1997 LJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,717|| align=right|0,033|| align=right|3,72|| align=right|4,479||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|9449 Petrbondy||1997 VU2|| align=right|12,2|| align=right|2,991|| align=right|0,065|| align=right|8,91|| align=right|5,173||MBA||4. november 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(9450)||1998 BT1|| align=right|14,9|| align=right|2,159|| align=right|0,131|| align=right|4,25|| align=right|3,172||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(9451)||1998 BE2|| align=right|12,7|| align=right|3,184|| align=right|0,125|| align=right|1,83|| align=right|5,680||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9452 Rogerpeeters||1998 DY33|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,302|| align=right|4,03|| align=right|4,182||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|9453 Mallorca||1998 FO1|| align=right|13,2|| align=right|2,982|| align=right|0,090|| align=right|10,46|| align=right|5,149||MBA||19. marec 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(9454)||1998 FX54|| align=right|13,8|| align=right|3,009|| align=right|0,051|| align=right|1,01|| align=right|5,219||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9455)||1998 FJ56|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,012|| align=right|4,30|| align=right|4,697||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9456)||1998 FQ67|| align=right|13,3|| align=right|2,951|| align=right|0,097|| align=right|3,61|| align=right|5,068||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9457)||1998 FB75|| align=right|12,9|| align=right|3,172|| align=right|0,173|| align=right|00,47|| align=right|5,647||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9458)||1998 FF97|| align=right|13,9|| align=right|2,559|| align=right|0,159|| align=right|4,23|| align=right|4,092||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9459)||1998 FW113|| align=right|13,8|| align=right|2,305|| align=right|0,169|| align=right|4,78|| align=right|3,500||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9460 McGlynn||1998 HS30|| align=right|13,4|| align=right|2,663|| align=right|0,155|| align=right|13,70|| align=right|4,346||MBA||29. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(9461)||1998 HV33|| align=right|13,8|| align=right|2,741|| align=right|0,043|| align=right|1,23|| align=right|4,537||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9462)||1998 HC37|| align=right|14,2|| align=right|2,378|| align=right|0,221|| align=right|1,58|| align=right|3,667||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9463)||1998 HW38|| align=right|14,1|| align=right|2,951|| align=right|0,049|| align=right|00,84|| align=right|5,068||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9464)||1998 HL117|| align=right|13,1|| align=right|2,855|| align=right|0,302|| align=right|7,99|| align=right|4,824||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9465)||1998 HJ121|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,096|| align=right|11,01|| align=right|5,318||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9466)||1998 KR46|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,178|| align=right|5,50|| align=right|3,492||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9467)||1998 KQ47|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,251|| align=right|5,37|| align=right|5,602||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9468 Brewer||1998 LT2|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|10,01|| align=right|3,535||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9469)||1998 MY34|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,173|| align=right|2,76|| align=right|3,621||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9470 Jussieu||1998 OS10|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,183|| align=right|2,04|| align=right|5,591||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|9471 Ostend||1998 OU13|| align=right|13,5|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|2,44|| align=right|4,664||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|9472 Bruges||1998 OD14|| align=right|13,5|| align=right|3,056|| align=right|0,165|| align=right|1,05|| align=right|5,341||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|9473 Ghent||1998 OO14|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,026|| align=right|4,18|| align=right|4,595||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(9474)||1998 QK15|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,185|| align=right|5,03|| align=right|3,458||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9475)||1998 QC19|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,131|| align=right|3,60|| align=right|5,663||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9476)||1998 QQ36|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,110|| align=right|4,48|| align=right|3,841||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(9477)||1998 QK41|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,050|| align=right|1,79|| align=right|3,472||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|9478 Caldeyro||2148 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,091|| align=right|0,143|| align=right|4,70|| align=right|5,434||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9479 Madresplazamayo||2175 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,091|| align=right|4,56|| align=right|4,242||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9480 Inti||2553 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,119|| align=right|0,163|| align=right|00,60|| align=right|5,507||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9481 Menchu||2559 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|2,75|| align=right|3,460||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9482 Rubendario||4065 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,186|| align=right|2,80|| align=right|3,466||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9483 Chagas||4121 P-L|| align=right|13,4|| align=right|3,099|| align=right|0,178|| align=right|8,75|| align=right|5,455||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9484 Wanambi||4590 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,172|| align=right|1,93|| align=right|5,424||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9485 Uluru||6108 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,182|| align=right|3,19|| align=right|4,236||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9486 Utemorrah||6130 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,440|| align=right|0,105|| align=right|4,22|| align=right|3,810||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9487 Kupe||7633 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,837|| align=right|0,061|| align=right|3,31|| align=right|4,777||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9488 Huia||9523 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,118|| align=right|6,33|| align=right|3,466||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9489 Tanemahuta||1146 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,097|| align=right|4,75|| align=right|4,281||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9490 Gosemeijer||1181 T-1|| align=right|13,1|| align=right|2,944|| align=right|0,093|| align=right|3,58|| align=right|5,050||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9491 Thooft||1205 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,134|| align=right|5,06|| align=right|3,296||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9492 Veltman||2066 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,185|| align=right|0,136|| align=right|2,91|| align=right|3,228||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9493 Enescu||3100 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,168|| align=right|7,34|| align=right|4,169||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9494 Donici||3212 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,194|| align=right|0,085|| align=right|3,78|| align=right|3,249||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9495 Eminescu||4177 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,130|| align=right|4,66|| align=right|3,232||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9496 Ockels||4260 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,916|| align=right|0,050|| align=right|2,95|| align=right|4,980||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9497 Dwingeloo||1001 T-2|| align=right|13,3|| align=right|2,947|| align=right|0,098|| align=right|2,25|| align=right|5,057||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9498 Westerbork||1197 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,208|| align=right|1,76|| align=right|3,616||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9499 Excalibur||1269 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,940|| align=right|0,002|| align=right|00,96|| align=right|5,040||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|9500 Camelot||1281 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,167|| align=right|12,75|| align=right|4,179||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov